Clamshell (von Englisch Greifbagger oder Muschelschale) steht für

 iBook Clamshell
 Deckelkonstruktion bei ThinkPad-Notebooks, die das Eindringen von Fremdkörpern zwischen LCD und Tastatur verhindert
 Klapphandy
 ein 1965 fertiggestelltes Sleeper House
 eine Variante der Thorakotomie#Clamshell-Thorakotomie